Хыдыр-мечеть () — мечеть, расположенная в столице Азербайджана городе Баку, в  исторической части города Ичери-шехере (Улица Муслима Магомаева, 24).

История 
Построена в 1301 году, как показали раскопки 1988 года — на месте храма огнепоклонников. Здание было возведено на лестницах, что оказало своё влияние на архитектуру сооружения.

В 1988 году в нижнем этаже купола проводились археологические раскопки. Также после раскопок проводилась реставрация.

Примечания 

Мечети Баку
Ичери-шехер